Leucobryaceae är en familj av bladmossor som beskrevs av Wilhelm Philipp Schimper. Leucobryaceae ingår i ordningen Dicranales, klassen egentliga bladmossor, divisionen bladmossor, och riket växter. 

Kladogram enligt Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Egentliga bladmossor
Leucobryaceae